Georgi Nikolow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Nikolow (Fußballspieler) (* 1937), bulgarischer Fußballspieler 
 Georgi Nikolow (Handballspieler) (* 1977), bulgarischer Handballspieler